Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года в странах Африканской конфедерации футбола (КАФ) определил пять участников финальной стадии турнира в России.

На чемпионат мира отобрались сборные Нигерии (6-й раз в истории), Египта (3-й), Сенегала (2-й), Марокко (5-й), Туниса (5-й).

Участники 
Заявку на участие в отборочном турнире подали все члены КАФ (не считая членов КАФ, не входящих в ФИФА - Занзибара и Реюньона), однако позднее Зимбабве была исключена из турнира решением ФИФА за невыполнение контрактных обязательств перед тренером. Таким образом, в турнире приняли участие 53 команды:

Формат 

Формат отборочного турнира был в принципиальном плане утверждён Исполнительным комитетом КАФ на заседании 14 января 2015 года. 

Структура его такова:

Жеребьёвка состоялась 25 июля 2015 года.
Первый раунд (с 5 по 13 октября 2015): 26 команд с наихудшим рейтингом (28–53) сыграли по два матча, дома и в гостях. 13 победителей прошли во второй раунд. 
Второй раунд (с 9 по 17 ноября 2015): 40 команд (27 команд с рейтингом 1–27 и 13 победителей первого раунда) сыграли по два матча, дома и в гостях. При этом команды с рейтингом 1–13 согласно принципам жеребьёвки получали в соперники 13 победителей первого раунда (13 пар), а команды с рейтингом 14–27 играли друг с другом, составляя 7 пар между собой. Победители всех 20 пар прошли в третий раунд.
Третий раунд: 20 команд-победителей второго раунда разбились на пять групп по четыре команды в каждой и сыграли между собой по два матча дома и в гостях. Победители каждой группы прошли в финальную часть чемпионата мира по футболу. 

Примечание: Нигер начал с первого раунда, поскольку его рейтинг (345.31) ниже чем у Бенина (345.46) и Ливии (345.35).

Первый раунд 
Жеребьёвка первого и второго раунда прошла 25 июля 2015 года в 18:00 по московскому времени в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург).
|}

Второй раунд 
}}

|}

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышли в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышло в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышло в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышло в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышел в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

 вышла в следующий раунд по итогам двух матчей

Третий раунд 
24 июня 2016 года в штаб-квартире КАФ в Каире состоялась жеребьёвка третьего раунда отборочного турнира Чемпионата мира 2018 в африканской зоне. Это заключительный раунд отбора от Африки, было разыграно пять путёвок на первенство мира. 20 команд были поделены на 5 групп, победители которых вышли в финальную часть ЧМ.

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа D

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа E

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания

Комментарии

Источники 

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу